Гран-при Нидерландов 1964 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года. Гонка прошла 24 мая 1964 года на трассе Зандворт.

Из-за нехватки автомобилей этот этап пропустила команда BRP. Стартовое поле было дополнено гонщиками впервые стартовавшей в этом сезоне команды Scuderia Centro Sud Джанкарло Багетти и Тони Мэггсом (последний попал в аварию на тренировке перед гонкой и не вышел на старт) и местным гонщиком Карелом-Годеном де Бофором, участвовавшем в Гран-при на частном «Porsche». Дэн Герни завоевал первый после двухлетнего перерыва поул, но на старте пропустил вперёд Джима Кларка, который в дальнейшем лидировал от старта до финиша и одержал победу, сравнявшись по очкам с победителем первого этапа чемпионата Грэмом Хиллом. Финишировавший пятым Крис Эймон заработал первые очки в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования 
1–80 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
 0524
 24
 1964